Лос Трапичес има више значења:

 Лос Трапичес (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Трапичес (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Трапичес (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику